Douze Hommes en colère, pièce de théâtre de Reginald Rose créée en 1953 et adaptée plusieurs fois :

 Douze Hommes en colère, film américain de Sidney Lumet sorti en 1957 ;
 Douze Hommes en colère, téléfilm de William Friedkin diffusé en 1997.